Оквил има више значења:
 Оквил (Калифорнија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Оквил (Конектикат), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Конектикат
 Оквил (Мисури), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мисури
 Оквил (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Оквил (Вашингтон), је град у америчкој савезној држави Вашингтон
 Оквил (Онтарио), је градић у Канади у покрајини Онтарио